Gesso ima više značenja:
 Gesso, Asti
 Gesso, Bologna
 Gesso, Messina
 Gesso, Pesaro-Urbino